Села:
 Бережне — Вінницька область, Гайсинський район
 Бережне — Запорізька область, Більмацький район
 Бережне — Львівська область, Червоноградський район
 Бережне — Сумська область, Конотопський район
 Бережне — Харківська область, Вовчанський район